

Wydarzenia 

 italscy i sycylijscy Grecy pokonali Etrusków w bitwie morskiej niedaleko Kyme, w efekcie Etruskowie utracili wpływy w Kampanii